Anna De Guchtenaere, Belgisch honderdplusser
 Eugène De Guchtenaere, Belgisch politicus
 Roza de Guchtenaere, Belgisch onderwijzeres, feministe en Vlaams activiste

Nederlandse of Vlaamse achternaam